Sättsadverbial svarar på frågorna: Hur? På vilket sätt? Det beskriver hur någonting utförs, hur kvinnan sjunger. Ej att förväxlas med attribut. Sättsadverbial är en av många typer av adverbial och brukar skrivas sättsadvl.

Exempel: Hon sjunger vackert. Vackert svarar på frågan, hur hon sjunger. Hon sjunger "vackert".

Referenser 

Syntax